Il singolare del torneo di tennis Swedish Open 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Tommy Robredo che ha battuto in finale Nikolaj Davydenko 6-2 6-1.

Teste di serie

  Nikolaj Davydenko (finale)
  Tommy Robredo (campione)
  Tomáš Berdych (primo turno)
  Jarkko Nieminen (semifinali)

 David Ferrer (secondo turno)
 Thomas Johansson (primo turno)
 Guillermo Coria (secondo turno)
 Juan Carlos Ferrero (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Swedish Open 2006
ATP Tour 2006